Es gibt mehrere Schulen, die nach Matthias Claudius benannt sind:

 Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden
 Matthias-Claudius-Gymnasium Hamburg
 Matthias-Claudius-Schulen, Bochum

Claudius